Robert Prevost OSA (właśc. Robert Francis Prevost Martínez; ur. 14 września 1955 w Chicago) – amerykański duchowny rzymskokatolicki, augustianin, doktor prawa kanonicznego, arcybiskup ad personam, przełożony generalnym Zakonu św. Augustyna w latach 2001–2013, administrator apostolski sede vacante diecezji Chiclayo w latach 2014–2015, biskup diecezjalny Chiclayo w latach 2015–2023, administrator apostolski sede vacante diecezji Callao w latach 2020–2021, prefekt Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej (nominat).

Życiorys 
Święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1982 w Zakonie Świętego Augustyna. Przez wiele lat pracował w Peru m.in. jako prefekt w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 1999–2001 kierował amerykańską prowincją zakonną. W latach 2001–2013 był przełożonym generalnym augustianów, a w kolejnych latach był wikariuszem prowincjalnym oraz dyrektorem formacyjnym w konwencie w Chicago.

3 listopada 2014 papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim diecezji Chiclayo oraz biskupem tytularnym Sufar. Sakry udzielił mu 12 grudnia 2014 nuncjusz apostolski w Peru – arcybiskup James Green. 26 września 2015 został ordynariuszem diecezji Chiclayo.

30 stycznia 2023 papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Urząd obejmie z dniem 12 kwietnia 2023.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  [dostęp 2015-01-16]

Peruwiańscy biskupi katoliccy
Amerykańscy biskupi katoliccy
Amerykańscy zakonnicy
Augustianie (biografie)
Urodzeni w 1955
Ludzie urodzeni w Chicago